Stati Uniti d'America
East Cleveland – città della Contea di Cuyahoga, Ohio
East Cleveland – census-designated place della Contea di Bradley, Tennessee